Anna Maria (naam), voornaam
 Anna Maria (stad), plaats in de Verenigde Staten
 Anna Maria (plantage), een voormalige koffieplantage in Suriname